Lapinluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lapinluoto (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Lapinluoto (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 

Robotskapade Finlandförgreningar